Борис Макеев:
 Макеев, Борис Васильевич (1918—2001) — Герой Советского Союза.
 Макеев, Борис Владимирович (1887—1937) — кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени.